Марипоза () може да означава:
 Марипоза, американски окръг в щата Калифорния.
 Марипоза, град и окръжен център на едноименния окръг